Turban kan syfta på:

 Turban – en huvudbonad
 Turban (bakverk) – ett bakverk 
 Ludwig Karl Friedrich Turban (1821–1898), tysk ämbetsman och politiker